Светозаров — русская фамилия.

Известные носители:
 Светозаров, Борис Фёдорович (1892—1968) — советский режиссёр и сценарист.
 
 Светозаров, Дмитрий Иосифович (род. 1951) — российский режиссёр и сценарист.
 Светозаров, Павел Михайлович (1867—1922) — протоиерей Русской православной церкви, священномученик.
 Светозаров, Платон Львович (Павел; 1772—1848) — старовер поморского согласия, писатель и историк.